Semenovka kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Semyonovka, ort, Imisjli,

Ryssland 

 Arsenjev, ort, Primorje kraj,

Ukraina 

 Semenivka, stad, Tjernihiv oblast, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar
Robotskapade Rysslandförgreningar